Мэ́тью Стю́арт ():
 Стюарт, Мэтью, 2-й граф Леннокс (1488 — 1513) — шотландский барон,
 Стюарт, Мэтью, 4-й граф Леннокс (1516 — 1571) — шотландский барон, внук предыдущего, свёкор Марии Стюарт